Bodișteanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vasile Bodișteanu (n. 1947), deputat moldovean.
 Octavian Bodișteanu (n. 1977), politician și ministru moldovean.
 Ruslan Bodișteanu (n. 1977), luprător moldovean.

Vezi și
 Budișteanu